Az 1980–1981-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 47. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Widzew Łódź nyerte az ezüstérmes Wisła Kraków, és a bronzérmes Szombierki Bytom előtt. A Zawisza Bydgoszcz és az Odra Opole kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1981
Lengyel 1
Lengyel 1